Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2018 de l’US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Pour la première fois depuis l'édition 2015, la numéro 1 mondiale, Simona Halep, est certaine de le rester à la fin du tournoi, quel que soit son résultat. Cette dernière reste la favorite du tournoi après ses victoires à Roland-Garros en juin et Montréal mi-août. On note également le retour de la sextuple vainqueur du tournoi, l'Américaine Serena Williams, qui n'avait plus joué à Flushing Meadows depuis 2016. Elle fait partie des favorites du tournoi au vu de ses résultats en Grand Chelem depuis le début de la saison (1/8 de finale à Roland-Garros, finale à Wimbledon) et pourrait égaler le record de titres en Majeur de Margaret Court (24). La tenante du titre et numéro 3 mondiale Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, vainqueur de l'Open d'Australie en début de saison, Angelique Kerber, titrée à Wimbledon, mais aussi Petra Kvitová, qui a remporté le plus de tournois cette année (5), sont également en pole position pour s'imposer.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis (blessée au coude), de la Chinoise Peng Shuai (suspendue pour trucage de match), de la Croate Mirjana Lučić-Baroni (blessée à l'épaule), de la Roumaine Mihaela Buzărnescu (blessée à la cheville), de la Russe Elena Vesnina (blessée au genou) et le Thaïlandaise Luksika Kumkhum (problème de vol).

Elles sont respectivement remplacées par Vania King, Caroline Dolehide, Natalia Vikhlyantseva, Mona Barthel, Markéta Vondroušová et Madison Brengle.

Pendant le tournoi 
La numéro 1 mondiale, Simona Halep, est battue dès le premier tour par l'Estonienne Kaia Kanepi. C'est la première fois de l'histoire à l'US Open que la tête de série 1 du tableau féminin est éliminée d'entrée. Garbiñe Muguruza est, quant à elle, écartée au  tour par la  mondiale Karolína Muchová, issue des qualifications.

La tenante du titre et 3 mondiale Sloane Stephens est éliminée en quart de finale par la Lettone Anastasija Sevastova qui se qualifie pour sa première demi-finale en Grand Chelem.

Naomi Osaka bat la finaliste sortante Madison Keys en demi-finale et devient, à 20 ans, la première Japonaise à se qualifier pour une finale de Grand Chelem dans l'ère Open. Serena Williams, qui était absente à l'US Open en 2017 pour cause de maternité, écarte Anastasija Sevastova en demi-finale et se qualifie pour sa  finale à l'US Open, égalant le record de Chris Evert, et sa  finale en Grand Chelem. À 37 ans, elle devient la joueuse la plus âgée à se qualifier pour la finale de l'US Open.

Lors de la finale entre Naomi Osaka et Serena Williams, cette dernière se voit infliger un avertissement pour coaching par l'arbitre de la rencontre Carlos Ramos dans le  jeu de la  manche (à 1-0, 40-15, service Osaka), ce qu'elle conteste fermement. L'Américaine reprend son sang-froid et réussit à breaker, mais se fait débreaker en commettant deux double fautes dans le même jeu, si bien qu'elle fracasse sa raquette au sol. L'arbitre lui donne alors un deuxième avertissement qui entraîne un point de pénalité (3-2, 0-15). Il s'ensuit une violente altercation avec l'arbitre de chaise :  Elle ajoute qu'il est un  et un  et prévient . Carlos Ramos ne riposte pas verbalement et inflige à Serena Williams un jeu de pénalité comme l'indique le règlement. Celle-ci perd alors ses nerfs et fait appel à la juge arbitre en déclarant  Elle finit par s'incliner en deux sets et permet à Naomi Osaka de remporter son premier titre en Grand Chelem. Le coaching lui vaut  d'amende, le bris de raquette  et l'insulte .

Lauréate 
Naomi Osaka remporte le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem, en dominant en finale Serena Williams. La Japonaise n'a perdu que 34 jeux et un set tout au long de la compétition, soit une moyenne de 2,3 jeux par set. Elle devient, par ailleurs, la première Japonaise sacrée en Majeur. Cette victoire lui permet d'intégrer pour la première fois le top 10 du classement WTA, à la  place mondiale. C'est la  fois dans l'ère Open que huit joueuses différentes remportent les huit derniers tournois du Grand Chelem.

Primes et points 

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2018

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2018
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Tennis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport à New York en 2018